Titanic Days — четвертый студийный альбом Кёрсти Макколл. выпущенный в 1993 году. Содержащий одиннадцать треков, альбом Titanic Days иногда было трудно достать в течение многих лет после его выпуска, но он был ремастирован и переиздан в 2005 году ZTT со вторым компакт-диском с неальбомными треками и некоторыми концертными записями, включая версию "Мисс Отис сожалеет". В 2012 году Salvo/ZTT выпустили еще одно ремастированное переиздание альбома, на котором снова был представлен второй диск с бонус-треками.

Треки 

 «You Know It's You» — 3:59
 «Soho Square» — 4:25
 «Angel» — 5:10
 «Last Day Of Summer» — 4:20
 «Bad» — 2:45
 «Can't Stop Killing You» — 4:10
 «Titanic Days» — 5:43
 «Don't Go Home» — 4:09
 «Big Boy On A Saturday Night» — 3:56
 «Just Woke Up» — 4:01
 «Tomorrow Never Comes» — 4:46